Bäckengraben ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bäckengraben (Gemeinde Ternberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Bäckengraben (Steyr), Bach zur Steyr bei Ternberg in Ennstal, Oberösterreich